Die Tennyson West North American Open 2005 fanden vom 8. bis 13. November 2005 in San Francisco, Kalifornien in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie 2 Star. Es war mit 20.000 US-Dollar dotiert.
 
Das Endspiel gewann Shahier Razik gegen Mark Chaloner mit 11:7, 9:11, 11:7 und 11:4.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Julian Illingworth einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2005/06
2005
Sportveranstaltung in San Francisco